

Patronyme 

 Antoine Dubost (1769-1825), peintre français ;
 Antonin Dubost, homme politique français (1842-1921), président du Sénat de 1906 à 1920 ;
 Bernard Dubost (1937), général de brigade français ;
 Charles Dubost, juriste français (1905-1991), procureur au procès de Nuremberg ;
 Charles Dubost (1914-1991) l'un des pionniers mondiaux de la chirurgie cardiaque, auteur de la première opération à cœur ouvert en France (Hôpital Broussais, 1955) ;
 Coralie Dubost (1983-), femme politique française ;
 Gérard Dubost, zoologiste français ;
 Jean-Pascal Dubost, poète français né en 1963 ;
 Louis-Antoine Dubost (1842-1907), compositeur français ;
 Michel Dubost, évêque français né en 1942 ;
 Paulette Dubost, actrice française (1910-2011).

Notes et références 

Homonymie de patronyme